El nombre de Alonso Cano puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Alonso Cano (1601-1667). Fue un pintor, escultor y arquitecto español.
 Alonso Cano Nieto (1711-1780). Ministro Provincial de Castilla de la Orden de la Santísima Trinidad y obispo de Segorbe.
 Alonso Cano Frayssinet (1982-). Actor peruano, hijo de los actores Carlos Cano y Patricia Frayssinet.

Metro de Madrid 
 Estación de Alonso Cano, estación de la Línea 7 del Metro de Madrid, (España).